O Maguari Esporte Clube é um clube de futebol brasileiro extinto, da cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas.

Títulos

Estaduais
 Torneio Início: 1950.

Clubes de futebol de Alagoas
Esporte de Maceió